Кадома, град покрај Осаке у Јапану
Кадома, град у Зимбабвеу